Лесковец — топоним:
 Лесковец — село в Болгарии:
 Лесковец (Врачанская область),
 Лесковец (Монтанская область),
 Лесковец (Перникская область);
 Лесковец (Закарпатская область) — село на Украине.

См. также 
 Лесковац — город в Сербии.